Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Wijk bij Duurstede in de provincie Utrecht.

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Cothen
 Lijst van burgemeesters van Langbroek

 
Wijk bij Duurstede